Губерна́тор Ога́йо () является главой исполнительной власти и главнокомандующим Национальной гвардией штата.

Губернатор обеспечивает соблюдение законов штата, имеет право утверждать либо налагать вето на законопроекты, принятые , созывать легислатуру и миловать преступников, за исключением случаев государственной измены и импичмента.

Губернаторами штата были 63 человека, которые занимали эту должность в общей сложности 69 сроков. Дольше всех должность занимал Джеймс Аллен Роудс, который избирался четыре раза и служил 16 лет в 1963—1971 и 1975—1983 годах. Меньше всех должность занимали Джон Уильям Браун и Нэнси Холлистер, каждый из которых служил в течение всего 11 дней после того, как их предшественники вышли в отставку, чтобы занять место в Сенате США.

Нынешний губернатор Майк Деуайн вступил в должность 14 января 2019 года, на данный момент находясь первый срок на посту Губернатора Штата.

Губернаторы

Губернаторы Северо-Западной Территории 
Практически на протяжении всей 15-летней истории Северо-Западной Территории ею руководил только один губернатор — Артур Сент-Клэр. 22 ноября 1802 года он был отстранён от должности президентом США Томасом Джефферсоном. Новый губернатор не был назначен и его обязанности, до вступления в должность первого губернатора штата Огайо Эдварда Тиффина, временно исполнял секретарь Территории Чарльз Уиллинг Бёрд. Территории Огайо не существовало, штат Огайо считается правопреемником Северо-Западной Территории.

Губернаторы штата Огайо 
Штат Огайо  1 марта 1803 года. С тех пор губернаторами были 62 человека, шестеро из которых избирались на должность повторно.

Согласно первой Конституции штата, принятой в 1802 году, губернатор избирался на два года; срок его полномочий ограничивался шестью годами в любые 8 лет, начиная с первого понедельника декабря после выборов. Конституцией 1851 года было убрано ограничение на количество сроков, а инаугурация была перенесена на второй понедельник января следующего после выборов года. В 1908 году в штате Огайо перешли к проведению выборов в чётные годы, в связи с чем срок полномочий губернатора, избранного в 1905 году, был увеличен на один год. В 1957 году была принята поправка к Конституции, согласно которой срок полномочий увеличивался до четырёх лет с правом одного переизбрания, а новое право избираться кандидат получал через четыре года после своего второго срока подряд на должности губернатора.

В случае, если место губернатора становится вакантным, его занимает вице-губернатор штата. В случае, если должность вице-губернатора также является вакантной, и. о. губернатора становится председатель сената. Если должности в обоих офисах стали вакантными в первые 20 месяцев срока, то внеочередные выборы назначаются на следующий чётный год. С 1974 года губернатор и вице-губернатор избираются по одному списку; до этого они могли быть (и часто были) членами разных партий.

Другие должности губернаторов 
Многие губернаторы занимали высокие федеральные должности, в том числе были губернаторами других штатов, членами Конгресса США, дипломатами высокого ранга, а также президентами США

Ныне живущие бывшие губернаторы 
По состоянию на июнь 2016 года живы четыре бывших губернаторов Огайо.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт губернатора штата 
 Конституция штата (1851) 
 Конституция штата (1802) 
 

 
Огайо
Губернаторы